Eugen Petersen kan syfta på:

* Eugen Petersen (1836–1919), tysk arkeolog
 Eugen Petersen (1840–1930), dansk polisdirektör